Brauchtumsgottesdienst steht für:

 Mundartgottesdienst; zur heiligen Messe in der Fastnachts- bzw. Karnevalszeit siehe Narrenmesse und Kölsche Mess
 Hubertusmesse, Messe mit Jagdhornmusik